Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Saive aus Liège.

Vorrunde

Playdowns

Playoffs

Weblinks 
toernooi.nl

Mannschaft 2011
Badminton 2011
Badminton 2010